

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Wzgórek  – część wsi w Bohukały w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Terespol
 Wzgórek  – część wsi w Kaznów-Kolonia w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Ostrów Lubelski